Boutonnière (mode), een bloem als corsage
Boutonnière (geologie)